En Pologne, Mrówki désigne :

 Mrówki, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Mrówki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.